Сан-Бартоломе-де-лас-Абьертас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 57 км². Население — 588 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Покровителем города считается святой Бартоломе Апостоль.

Города-побратимы 
  Лаверноз-Лакас (Франция, с 2014)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо